Брюэртон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брюэртон, Генри (1801—1879) — американский офицер-инженер, служивший начальником Военной академии США, а затем генералом армии Союза в период Гражданской войны.
 Брюэртон, Джордж Дуглас (1820—1901) — американский художник, журналист и поэт.